4-й Чемпионат Европы по футболу 1972  — финальный турнир ЕВРО-1972 проходил в Бельгии. Победителем Чемпионата Европы стала сборная ФРГ. В финале она победила команду СССР — 3:0.

Полуфиналы, матч за третье место и финал игрались в заранее названной УЕФА стране — Бельгии, команда которой не имела никаких льгот и, как и все, выступала в отборочном турнире.

Перед началом отборочных соревнований в УЕФА было принято важное решение, касавшееся определения победителей в системе плей-офф. С того момента победитель по сумме двух матчей, если обе игры с учётом дополнительного времени завершились вничью, определялся не жребием, а серией пенальти. Вызвано это решение было прежде всего нелепой ситуацией из 1968 года, когда монетка не позволила сборной СССР оказаться в финале.

Также, начиная с этого чемпионата Европы, разрешено было по ходу матча производить две замены игроков.

Отборочные игры

Города и стадионы 
<center>
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Брюссель
! Льеж
! Брюссель
! Антверпен
|-
| Эйзель
| Стад Морис Дюфран
| Стад Эмиль Версе
| Босуил
|-
| 
| 
| 
| 
|-
| Вместимость: 50 000
| Вместимость: 31 000
| Вместимость: 28 000
| Вместимость: 20 000
|-
| 
| 
| 
| 
|-
!colspan="6" ||}

Финальный турнир

1/2 финала

Матч за 3 место

Финал

Бомбардиры 
4 мяча
  Герд Мюллер
1 мяч:
  Херберт Виммер
  Анатолий Коньков
  Одилон Поллеунис
  Рауль Ламберт
  Поль ван Химст
  Лайош Кю

Символическая сборная 
 В  Евгений Рудаков
 З  Реваз Дзодзуашвили
 З  Франц Беккенбауэр
 З  Муртаз Хурцилава
 З  Пауль Брайтнер
 П  Ули Хёнесс
 П  Гюнтер Нетцер
 П  Херберт Виммер
 Н  Рауль Ламберт
 Н  Юпп Хайнкес
 Н  Герд Мюллер
Источник: УЕФА

В искусстве 
Финал чемпионата отражён в черновом варианте песни Владимира Высоцкого «Жертва телевидения» «Вот тебе матч СССР — ФээРГе. С Мюллером я на короткой ноге…» (1972).

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата на RSSSF 
 История Чемпионатов Европы. 1972 Бельгия
 ЧЕ 1972 на сайте УЕФА

Июнь 1972 года
Спорт в Бельгии в 1972 году
Международные соревнования по футболу в Бельгии
Чемпионаты Европы в Бельгии